89-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2016 год состоялась 26 февраля 2017 года в театре «Долби» (Голливуд, ). Номинанты были объявлены 24 января 2017 года. Церемония транслировалась в прямом эфире на канале ABC, её ведущим впервые выступил комик Джимми Киммел. Объявление номинациях и вручение премий в «технических» категориях вели Джон Чо и Лесли Манн. На церемонии награждения по медицинским соображениям не присутствовала одна из номинанток на премию за лучшую женскую роль — актриса Натали Портман, за несколько дней до того родившая дочь Амалию.

Фильм-мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» был выдвинут в 14 номинациях, поравнявшись с рекордом премии по этому показателю, установленным в 1951 году картиной «Всё о Еве» и повторившим его в 1998 году «Титаником». В итоге лента собрала шесть наград, включая призы за лучшую режиссёрскую работу и лучшую женскую роль (Эмма Стоун).

Лучшим фильмом года была признана драма «Лунный свет». Во время объявления лауреата произошел конфуз: презентаторы Фэй Данауэй и Уоррен Битти (сыгравшие 50 лет назад роли Бонни и Клайда в одноимённом фильме) объявили победителем фильм «Ла-Ла Ленд», съёмочная группа которого поднялась на сцену, его продюсеры получили статуэтки и двое из них — Джордан Хоровиц и Марк Платт успели произнести благодарственную речь. Когда слова благодарности произносил Фред Бергер, коллегу прервал Джордан Хоровиц со словами «Мы проиграли, произошла ошибка, «Лунный свет» — вы ребята выиграли «Лучший фильм». Это не шутка, поднимайтесь на сцену, мы боимся сказать, но кажется мы прочитали не то, что нужно» и показал публике конверт с надписью «Лунный свет» и именами его создателей. Оказалось, что Уоррену Битти был ошибочно выдан дублирующий конверт, предназначавшийся для номинации «Лучшая женская роль» (В ней победила Эмма Стоун за фильм «Ла-Ла Ленд», из-за этого именно он был назван «Лучшим фильмом»). Продюсеры «Лунного света» поднялись на подиум, где им с извинениями были переданы награды.

«Лунный свет» также был удостоен наград в номинациях: «лучший актёр второго плана» (Махершала Али) и «лучший адаптированный сценарий» (Барри Дженкинс и Тарелл Элвин Маккрейни).

Лауреатом премии за лучший фильм на иностранном языке стала картина «Коммивояжёр», иранского режиссёра Асгара Фархади, который бойкотировал церемонию, протестуя против указа президента Трампа о  запрете на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, в том числе Ирана.

Звукорежиссёр Кевин О’Коннелл после 33 лет (первый раз номинировался в 1984 году) и 20 неудачных попыток всё-таки был удостоен долгожданного «Оскара» за лучший звук к фильму «По соображениям совести».

Список событий

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 6/14: «Ла-Ла Ленд»
 3/8: «Лунный свет»
 2/6: «По соображениям совести» / «Манчестер у моря»
 1/8: «Прибытие»
 1/4: «Ограды»
 1/2: «Фантастические твари и где они обитают»
 1/1: «Зверополис» / «Коммивояжёр» / «Книга джунглей» / «Отряд самоубийц» / «О. Джей: Сделано в Америке» / «Белые каски» / «Пой» / «Песочник»
 0/6: «Лев»
 0/4: «Любой ценой»
 0/3: «Скрытые фигуры» / «Джеки»
 0/2: «Глубоководный горизонт» / «Флоренс Фостер Дженкинс» / «Кубо. Легенда о самурае» / «Вторая жизнь Уве» / «Моана» / «Пассажиры» /

Основные категории 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
!colspan=3|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=9|<center>Лучший фильмНаграды вручали Уоррен Битти и Фэй Данауэй, а также частично Джордан Хоровиц
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Лунный свет (продюсеры: Адель Романски, Деде Гарднер и Джереми Клейнер)
|-
|colspan=3|• Прибытие (продюсеры: Шон Леви, Дэн Ливайн, Аарон Райдер и Дэвид Линд)
|-
|colspan=3|• Ограды (продюсеры: Скотт Рудин, Дензел Вашингтон и Тодд Блэк)
|-
|colspan=3|• По соображениям совести (продюсеры: Билл Микэник и Дэвид Пермут)
|-
|colspan=3|• Любой ценой (продюсеры: Карла Хэкен и Джули Йорн)
|-
|colspan=3|• Скрытые фигуры (продюсеры: Донна Джильотти, Питер Чернин, Дженно Топпинг, Фаррелл Уильямс и Тед Мелфи)
|-
|colspan=3|• Ла-Ла Ленд (продюсеры: Фред Бергер, Джордан Хоровиц и Марк Платт)
|-
|colspan=3|• Лев (продюсеры: Эмиль Шерман, Эйн Каннинг и Энджи Филдер)
|-
|colspan=3|• Манчестер у моря (продюсеры: Мэтт Деймон, Кимберли Стюард, Крис Мур, Лорен Бек и Кевин Дж. Уолш)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая режиссёрская работаНаграду вручала Холли Берри
| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Дэмьен Шазелл — «Ла-Ла Ленд»
|-
|colspan=2|• Дени Вильнёв — «Прибытие»
|-
|colspan=2|• Мел Гибсон — «По соображениям совести»
|-
|colspan=2|• Кеннет Лонерган — «Манчестер у моря»
|-
|colspan=2|• Барри Дженкинс — «Лунный свет»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёрНаграду вручала Бри Ларсон
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Кейси Аффлек — «Манчестер у моря» (за роль Ли Чандлера)
|-
|colspan=2|• Эндрю Гарфилд — «По соображениям совести» (за роль Десмонда Досса)
|-
|colspan=2|• Райан Гослинг — «Ла-Ла Ленд» (за роль Себастьяна Уайлдера)
|-
|colspan=2|• Вигго Мортенсен — «Капитан Фантастик» (за роль Бена Кэша)
|-
|colspan=2|• Дензел Вашингтон — «Ограды» (за роль Троя Максона)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актрисаНаграду вручал Леонардо Ди Каприо
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Эмма Стоун — «Ла-Ла Ленд» (за роль Мии Долан)
|-
|colspan=2|• Изабель Юппер — «Она» (за роль Мишель Леблан)
|-
|colspan=2|• Рут Негга — «Лавинг» (за роль Милдред Лавинг)
|-
|colspan=2|• Натали Портман — «Джеки» (за роль Джеки Кеннеди)
|-
|colspan=2|• Мерил Стрип — «Флоренс Фостер Дженкинс» (за роль Флоренс Фостер Дженкинс)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго планаНаграду вручала Алисия Викандер
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Махершала Али — «Лунный свет» (за роль Хуана)
|-
|colspan=2|• Джефф Бриджес — «Любой ценой» (за роль Маркуса Гамильтона)
|-
|colspan=2|• Лукас Хеджес — «Манчестер у моря» (за роль Патрика Чандлера)
|-
|colspan=2|• Дев Патель — «Лев» (за роль Сару Брайерли)
|-
|colspan=2|• Майкл Шеннон — «Под покровом ночи» (за роль Бобби Андеса)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго планаНаграду вручал Марк Райлэнс
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Виола Дэвис — «Ограды» (за роль Роуз Максон)
|-
|colspan=2|• Наоми Харрис — «Лунный свет» (за роль Паулы)
|-
|colspan=2|• Николь Кидман — «Лев» (за роль Сью Брайерли)
|-
|colspan=2|• Октавия Спенсер — «Скрытые фигуры» (за роль Дороти Воан)
|-
|colspan=2|• Мишель Уильямс — «Манчестер у моря» (за роль Рэнди Чандлер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший оригинальный сценарийНаграду вручали Бен Аффлек и гость
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Кеннет Лонерган — «Манчестер у моря»
|-
|colspan=2|• Тейлор Шеридан — «Любой ценой»
|-
|colspan=2|• Дэмьен Шазелл — «Ла-Ла Ленд»
|-
|colspan=2|• Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппу — «Лобстер»
|-
|colspan=2|• Майк Миллс — «Женщины XX века»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший адаптированный сценарийНаграды вручала Эми Адамс
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Барри Дженкинс и Тарелл Элвин Маккрейни — «Лунный свет»
| rowspan=5 align="center" width="95px|
|-
|• Эрик Хайссерер — «Прибытие»
|-
|• Огаст Уилсон (посмертно) — «Ограды»
|-
|• Эллисон Шредер и Тед Мелфи — «Скрытые фигуры»
|-
|• Люк Дэвис — «Лев»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший анимационный полнометражный фильмНаграды вручали Гаэль Гарсиа Берналь и Хейли Стейнфилд
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Зверополис / Zootopia (Байрон Ховард, Рич Мур и Кларк Спенсер)
|-
|colspan=3|• Кубо. Легенда о самурае / Kubo and the Two Strings (Трэвис Найт и Эрианн Сутнер)
|-
|colspan=3|• Моана / Moana (Джон Маскер, Рон Клементс и Оснат Шурер)
|-
|colspan=3|• Жизнь Кабачка / Ma vie de Courgette (Клод Баррас и Макс Карли)
|-
|colspan=3|• Красная черепаха / La Tortue Rouge (Михаэль Дюдок де Вит и Тосио Судзуки)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм на иностранном языкеНаграду вручали Шарлиз Терон и Ширли Маклейн
|colspan=3 style="background:#EEDD82"| • Коммивояжёр / فروشنده (Forushande) (Иран), реж. Асгар Фархади|-
|colspan=3| • Моя земля / Under sandet (Дания), реж. Мартин Зандвлиет
|-
|colspan=3| • Вторая жизнь Уве / En man som heter Ove (Швеция), реж. Ханнес Хольм
|-
|colspan=3| • Танна / Tanna (Австралия), реж. Мартин Батлер, Бентли Дин
|-
|colspan=3| • Тони Эрдманн / Toni Erdmann (Германия), реж. Марен Аде
|}

 Другие категории 

 Специальные награды 
Вручение специальных наград состоялось в субботу, 12 ноября 2016 года в Hollywood & Highland Center, на 8-й церемонии . Лауреаты были определены в результате голосования Совета управляющих кинокадемии 30 августа 2016 года.

 Почётный «Оскар» 
 Джеки Чан — актёр, режиссёр
 Энн В. Коутс — киномонтажёр
  — кастинг-директор
 Фредерик Вайсман' — режиссёр-документалист

 Расовое разнообразие 
На прошлогодней церемонии прозвучала критика в отношении отсутствия разнообразия. Тогда второй год подряд в основных категориях не было ни одного афроамериканского актёра или актрисы.

В этом году на награды в разных категориях были номинированы шесть афроамериканских актёров и актрис — такого количества никогда ранее не было. Эмма Стоун, получив приз за лучшую женскую роль, заявила: «За главные роли наградили белых актёров, а чёрных — за роли второго плана. Нет ли здесь расизма?»

В номинации «лучший актёр второго плана» награду получил Махершала Али — первый мусульманин, награждённый статуэткой. Он и Виола Дэвис, победившая в номинации «лучшая актриса второго плана», обречены ассоциироваться с курсом на «расовое разнообразие». Как и лучший документальный фильм «О. Джей: Сделано в Америке».

Первый «темнокожий» «Оскар» получила в 1940 году Хэтти МакДэниэл, сыгравшая няню семьи О’Хара в фильме «Унесённые ветром».

 См. также 
 «Золотой глобус» 2017 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2017 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 Премия Гильдии киноактёров США (2017)
 «Золотая малина» 2017 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте 
 Academy Awards Official website 
 The Academy of Motion Picture Arts and Sciences Official website 
 «Оскар»-2017 на сайте IMDb 

2017
Февраль 2017 года
События 26 февраля
2017 год в Калифорнии
Кинопремии 2017 года